FAE puede referirse a:

 Fuerza Aérea Española;
 Federación Aeronáutica Española;
 Fuerza Aérea Ecuatoriana;
 Fuerza Aérea Eslovaca;
 Fuerza Aérea de Eslovenia;
 Fuerza Aérea Estonia;
 Fuerza Aérea Estadounidense;
 Fuerza Aérea Egipcia;
 Fuerza Aérea Emiratí;
 FAE es también el código IATA del Aeropuerto de Vágar, situado en las islas Feroe.
 FAE son las siglas del Frente de Acción Estudiantil de la Región de Murcia